Mollien ist der Familienname folgender Personen:

 André Mollien (1906–1952), Schweizer Bobfahrer
 Elsa Mollien (* 20. Jahrhundert), französische Schauspielerin
 Jean Mollien (1903–1952), Schweizer Bobfahrer
 Roger Mollien (1931–2009), französischer Schauspieler und Regisseur